Utpressning kan syfta på:

 Utpressning – att tvinga någon till handling eller underlåtenhet genom att hota med till exempel våld eller skandalisering

Filmer
 Utpressning (film, 1929) – en brittisk drama-thriller från 1929 i regi av Alfred Hitchcock, originaltitel Blackmail
 Utpressning (film, 1939) – en amerikansk kriminalfilm från 1939 i regi av H. C. Potter, originaltitel Blackmail
 Utpressning (film, 1946) – en amerikansk thriller-film noir från 1946 med Humphrey Bogart i regi av Howard Hawks, originaltitel The Big Sleep